Morain ist der Familienname folgender Pesonen:

 François Morain (20. Jh.), französischer Mathematiker
 Lloyd Morain (1917–2010), US-amerikanischer Unternehmer und Präsident der American Humanist Association
 Mary Morain (1911–1999), US-amerikanische Therapeutin und Sozialreformerin
 Moriba Morain (* 1992), trinidadischer Sprinter

Siehe auch:
 Morin